Triftkanal, also für die Trift genutzter Kanal, heißen

 Triftkanal (Loisach-Kochelsee-Moor), ehemaliger Flößerkanal in den Loisach-Kochelsee-Mooren
 Triftkanal (München), aufgelassener Kanal von der Isar zum Holzgarten
 Triftkanal (Riedlhütte), ein Baudenkmal in der niederbayerischen Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte